Убойная:

 Убойная (приток Енисея)
 Убойная (река, впадает в Карское море)
 Убойная — устаревшее название реки Убиенка